A Equipe Kuwaitiana de Copa Davis representa Kuwait na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Kuwait Tennis Federation.

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas
  DavisCup.com (equipe Kuwaitiana)

Kuwait